Schinnagl oder auch Schinnagel ist der Familienname folgender Personen:

 (Ignaz) Franz Schinnagl (1655–1701), österreichischer Maler, Vater von Max Joseph Schinnagl
 Franz Schinnagl (1739–1773), österreichischer Landschaftsmaler
 Leopold Schinnagl (1727–1762), österreichischer Historienmaler
 Marcus Schinnagel (um 1448–nach 1520), böhmisch-polnischer Astronom und Astrologe 
 Marx Schinnagl (1612–1681), Münchner kurfürstlicher Hofbaumeister
 Maurus Schinnagl (1800–1871), österreichischer Benediktiner und Schulmann
 Max Schinnagl (1732–1800), österreichischer Landschaftsmaler
 Max Joseph Schin(n)agl (1697–1762), österreichischer Maler, Sohn von (Ignaz) Franz Schinnagl